Sunland (engl.: „Sonnenland“) bezeichnet:

 Orte in Kalifornien:
 Sunland (Inyo County), Stadt in Kalifornien
 Sunland (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles im San Fernando Valley

Siehe auch:
 Sunland Park; Stadt im Südwesten des US-Bundesstaates New Mexico